Blanka Sančes (španski Blanca Sánchez) (? – 13. marta 1229.) bila je navarska infantkinja (princeza) i grofica Šampanje. Neko vreme je bila de fakto vladarica Navare. Njeno ime znači „bela“.

Biografija 
Njen otac je bio kralj Sančo VI od Navare, a majka joj je bila Sanča Kastiljska (kraljica Navare).

Nakon smrti Blankinog oca, na presto Navare je došao njen brat Sančo VII. Blankina je sestra bila kraljica Engleske, Berengarija od Navare.

Blanka se 1199. udala za grofa Teobalda III Šampanjskog. Imali su jednu ćerku nepoznatog imena i sina koji je postao kralj Teobald I od Navare (on je bio prvi Francuz koji je vladao Navarom, a nasledio je ujaka Sanča 1234).

Neko vreme je Blanka bila vladarica Navare, dok je njen brat umirao u Tudeli.

Породично стабло

Reference 

Династија Хименез
Rođeni 1177.
Umrli 1229.
Navarske infantkinje
Династија Хименез